Daniel Niculae (1982 – ) – ex calciatore rumeno
 Ioan Niculae (1954 – ) – manager e dirigente sportivo rumeno
 Marius Niculae (1981 – ) – ex calciatore rumeno
 Niculae Abramescu (1884-1947) – matematico rumeno
 Niculae Bădălău (1960 – ) – politico e agronomo rumeno